Космическая одиссея 2001:

 2001: Космическая одиссея (роман) — роман Артура Кларка, написан в 1968 году.
 Космическая одиссея 2001 года — научно-фантастический фильм американского режиссёра Стэнли Кубрика (1968), ставший вехой в развитии кинофантастики и мирового кинематографа в целом.